step – równina pozbawiona drzew, rzek i jezior
 STEP – proekologiczny program Unii Europejskiej
 stepowanie – rodzaj tańca
 Step – węgierska grupa muzyczna